Меда́ль Карне́ги () — британская ежегодная премия в области литературы для детей и юношества, вручаемая с 1936 года  (CILIP). Премия позиционируется в Великобритании как «старейшая и наиболее престижная награда за детскую книгу».

Названа в честь шотландского филантропа Эндрю Карнеги. На премию могут претендовать только англоязычные книги, изданные впервые в Великобритании в течение года. В составе жюри 13 детских библиотекарей от Youth Libraries Group CILIP.
Победитель конкурса получает золотую медаль и сумму в 500 фунтов стерлингов на книги, которые он должен передать в одну из библиотек по своему выбору. С 2006 года победитель также получает премию Колина Мирса  в размере 5000 фунтов стерлингов.

Лауреаты премии 
По состоянию на 2022 год вручено 83 медали за 86 лет существования награды, премия не вручалась в 1943, 1945, 1966 и 2006 годах.

См. также 
 Приз Карнеги

Примечания

Ссылки 
 

Литературные премии Великобритании
Премии детской литературы
Списки лауреатов премий
Медаль Карнеги
Награды по алфавиту